Yuko Asazu (en ) est une joueuse de volley-ball japonaise née le  à Izumo (Préfecture de Shimane). Elle mesure  et joue au poste de réceptionneuse-attaquante.

Biographie

Clubs

Palmarès
 V Première Ligue
 Vainqueur : 2007.
 Finaliste : 2006, 2009, 2012.
 Tournoi de Kurowashiki
 Vainqueur : 2006, 2007.
Finaliste : 2009.
Coupe de l'impératrice 
Vainqueur : 2009.
Finaliste : 2007.

Notes et références

Liens internes
 Équipe du Japon de volley-ball féminin

Liens externes 
 

Joueuse japonaise de volley-ball
Naissance en août 1985
Naissance dans la préfecture de Shimane